Sanjō se poate referi la:

 Împăratul Sanjō, al 67-lea împărat al Japoniei.
 Municipiul Sanjō, o localitate în Japonia, în prefectura Niigata.